Pojem Sedm království má více významů, mj.
 Sedm anglosaských království v Británii radného středověku
 Sedm království (Západozemí), fiktivní říše v sáze Píseň ledu a ohně
 Sedm království, adaptace v seriálu Hra o trůny